José Torres puede referirse a las siguientes personas:

 José de Torres y Martínez Bravo (ca. 1670-1738), compositor español del siglo XVIII;
 José Antonio Torres (1760-1812), militar mexicano;
 José Torres Cadena (1952-), árbitro de fútbol colombiano;
 José Torres Mena (1822-1879), político español;
 José Torres Garzón "Pepe Pinto" (1903-1969), cantautor español;
 José Torres (actor) (1928-), actor venezolano;
 José Augusto Torres (1938-2010), futbolista portugués;
 José Torres Hurtado (1946-), político español - alcalde de Granada;
 José Torres Sáenz "Chepe" (1962-), exfutbolista y entrenador colombiano;
 José Miguel Cabrera Torres (1983-), beisbolista venezolano;
 José Francisco Torres (1987-), futbolista estadounidense;
 José Torres (1991-), futbolista chileno;